hvv – codice ISO 639-3 della lingua santa maría del mar huave